

Anno 
 323 o 323 a.C.

Automobili 
Mazda 323 (automobile) – Auto prodotta dal costruttore giapponese Mazda dal 1963 al 2003

Codici 
 323 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bickley, nel Perth Observatory, in Australia

Matematica 
323 – numero